Казанлы́кская котлови́на () — межгорная тектоническая котловина в Болгарии. С севера ограничена склонами хребта Стара-Планина, с юга — склонами хребта Средна-Гора.

Длина котловины составляет около 94 км, средняя ширина — 10 км, площадь — около 780 км². Средняя высота — 350 м. Рельеф дна преимущественно равнинный, на востоке — холмистый. Климат умеренный, тёплый; температура января составляет от 0 до —2 °С, июля — около 20 °С. Количество осадков около 600 мм в год.

Значительные площади заняты плантациями казанлыкской розы и других эфирномасличных культур, посевами зерновых, плодовыми насаждениями, виноградниками.

По котловине протекает река Тунджа (приток Марицы).

Крупнейший город — Казанлык. Крупнейшие водоёмы, водохранилища на Тундже, — Г. Димитров и Жребчево.

Литература 
 .
 Ю. Пересунько. Золотые розы Казанлыка // журнал "Вокруг света", № 9, 1979. стр.8-11

Топографические карты 
 

Котловины
Рельеф Болгарии
Котловина